Nikolay Ivanov ou Nikolaï Ivanov peut désigner :
 Nikolaï Ivanov (1851-1919), général russe ;
  (1861-1940), général bulgare ;
 Nikolaï Ivanov, astronome russe ;
 Nikolaï Ivanov (1949-2012), rameur russe.